

Круша () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.
 Круша () — село в Софійській області. Входить до складу общини Драгоман.

Круша — село в гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства